Правителство на Александър Цанков може да се отнася за:

 Правителство на Александър Цанков (1923)
 Правителство на Александър Цанков (1923–1926)